Берреттини:

 Берреттини, Маттео (род. 1996) — итальянский теннисист.
 Берреттини, Пьетро (1596—1669) — итальянский живописец и архитектор.